Сен-Мори́с-ла-Сутерре́н, Сен-Моріс-ла-Сутеррен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південь від Парижа, 45 км на північ від Ліможа, 34 км на захід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 507 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1199,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Сен-Морис-ла-Сутеррен
 Сен-Морис-ла-Сутеррен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Морис-ла-Сутеррен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез